Theresianenklooster (Aalst)
Theresianenklooster (Brugge)
Theresianenklooster (Lier)